

Astronomia
M108 (astronomia) – galassia a spirale nella costellazione dell'Orsa Maggiore

Tecnologia
Mercedes-Benz M108 – motore a scoppio della Mercedes-Benz
M108 (semovente) – semovente d'artiglieria statunitense